

Alpinismo 
 Rifugio Antonio Locatelli - Sepp Innerkofler – rifugio alpino nel parco naturale Tre Cime in Alto Adige
 Via ferrata De Luca-Innerkofler – via attrezzata per la cima del monte Paterno nelle Dolomiti del parco naturale Tre Cime

Persone 
 Adolf Innerkofler – scrittore e sacerdote cattolico italiano
 Michael Innerkofler – alpinista austroungarico, attivo nelle Dolomiti nella seconda metà dell'Ottocento
 Sepp Innerkofler – alpinista e militare austriaco divenuto famoso come guida alpina delle Dolomiti, caduto durante il primo conflitto mondiale